ORV steht für:
 Oceanographic Research Vessel, Forschungsschiffstyp
 Osnabrücker Ruder-Verein
 Off-road Vehicle, siehe Geländewagen
 Robert Curtis Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen von Noorvik (Alaska), Northwest Arctic Borough, Alaska

orv steht für:
 Altostslawische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 ÖRV

Abkürzung